Wolfgang Paul er navnet på flere personer, blandt andet:

 Wolfgang Paul (fysiker) (1913-1993) – tysk fysiker og Nobelprisvinder. Ikke at forveksle med den østrigske fysiker Wolfgang Pauli.
 Wolfgang Paul (fodboldspiller) (f. 1940) – tysk fodboldspiller og VM-sølvvinder med Vesttysklands landshold.